LBK steht für:
 Landesbetrieb Krankenhäuser, siehe Asklepios Kliniken Hamburg
 Landesverband Bayerischer Kleingärtner
 Linearbandkeramische Kultur
 Lokalbaukommission, die Münchner Bauplanungsbehörde
 LZB-Blockkennzeichen
 Bahnhof Blankenburg (Harz) (DS-100-Code)

lbk steht für:
 Zentrales Bontok (ISO-639-3-Code), Varietät der Sprachgruppe Bontok (Sprache) der Bontok, einer ethnischen Gruppe der Igorot in der Mountain Province von Luzon, Philippinen

LBK